Бондаре́нко, Алекса́ндр Ви́кторович:
 Бондаренко, Александр Викторович (1960—2013) — украинский актёр театра и кино.
 Бондаренко, Александр Викторович (род. 1987) — украинский политик.
 Бондаренко, Александр Викторович (род. 1953) — российский учёный в области управления, лауреат Государственной премии РФ (2002), профессор базовой кафедры МФТИ.